miejscowości w Bułgarii:
 Cenowo – wieś w obwodzie Ruse
 Cenowo – wieś w obwodzie Stara Zagora